Nel contesto della lotta per le investiture, Boleslao si alleò con il papa Gregorio VII al fine di indebolire l'imperatore del Sacro Romano Impero e ottenere la corona reale, ottenuta il giorno di Natale del 1076 quando fu incoronato dall'arcivescovo di Gniezno nella cattedrale della città.

Nel 1079, Boleslao fu spinto all'esilio in Ungheria dopo che la condanna a morte il vescovo di Cracovia San Stanislao per tradimento ha provocato la rivolta della popolazione. Il fratello Ladislao Ermanno di Polonia divenne quindi duca di Polonia (1079-1102).

Dopo di lui due fratelli, Zbigniew e Boleslao, figli di Ladislao Ermanno, ressero assieme le sorti del ducato dal 1102 al 1107.

Ascendenza

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Piast
Duchi di Polonia
Re di Polonia